В одиночному жіночому розряді тенісного турніру Cincinnati Open 1981, який проходив в рамках Туру WTA 1981, Мартіна Навратілова здобула титул, у фіналі перемігши Сільвію Ганіку 6-2, 6-4.

Сіяні гравчині 

 Мартіна Навратілова (переможниця)
 Гана Мандлікова (півфінал)
 Пем Шрайвер (чвертьфінал)
 Вірджинія Рузічі (чвертьфінал)

 Кеті Джордан (1-ше коло)
 Сільвія Ганіка (фінал)
 Вірджинія Вейд (чвертьфінал)
 Міма Яушовець (1-ше коло)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 

Cincinnati Masters